Fernando de la Rua (Itapeva, ) é um músico brasileiro.

Biografia 
Teve influência musical direta de sua mãe, musicista, e do pai, guitarrista espanhol. Apaixonado por geologia, formou-se técnico em mineração e chegou a trabalhar na área. Foi aos 20 anos que teve seu primeiro contato com o flamenco, na Casa de Espanha. Estudou violão clássico na Faculdade de Música Carlos Gomes e na Escola Municipal de Música de São Paulo.

Fernando compõe conforme seu entendimento das formas e permite que sua inspiração flua no momento que está criando. Foi eleito entre os 70 mestres brasileiros da guitarra e do violão pela Rolling Stone Brasil, como o principal violonista do estilo flamenco no Brasil. Sofreu forte influência de Laurita Castro e do bailarino espanhol radicado em São Paulo, Pepe de Córdoba.

Mora na Espanha com sua esposa Yara Castro, bailarina e coreógrafa. Além de viajar pelo mundo com sua arte, tem trabalhado com os maiores expoentes do flamenco da atualidade: La China, pertencente a uma das principais escolas de flamenco do mundo, Amor de Dios, Manuel Reyes, Rafaela Carrasco, Domingo Ortega, Inma Ortega, Manuel Liñán, Marco Flores, La truco, Montsé Cortes, Juañárez, Rafael Jimenez ‘El Falo’, Pedro Sanz, Jose Luis Montón e grupos dos tablados Las Carboneras, Casa Patas e Las Tablas.

Influenciado por outros estilos musicais como o chorinho, bossa nova e samba, tem sua maneira particular de tocar flamenco, com uma pitada brasileira, que é seu diferencial, e de onde surgiu o projeto Nuances (Matices), com a recente gravação de um CD com composições próprias, baseado na sua experiência com a música flamenca marcada pela forte influência da música brasileira.

No  Brasil 
Dirige a parte Musical do Grupo Flamenco Laurita Castro desde 1988.
Workshops de guitarra flamenca na Faculdade de Música de Salvador, Bahia; na Universidade Federal do Rio de Janeiro; Sesc Pompeia, Universidade Livre de Música, São Paulo.
Trabalhou com o bailarino, professor e coreógrafo Pepe de Córdoba de 1991 a 1997.
Acompanhou a bailarina e professora La China em temporada de cursos e shows pelo Brasil, nos anos de 1995, 1996, 1999, 2000 e 2001.
Gravou como solista e arranjador em trabalhos com renomados artistas como Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo, Fábio Jr., Roberto Carlos, Fortuna, Negritude Jr., Marcelo Costa, Daniel, Roberta Miranda e Rick & Renner, entre outros.
Compôs seus primeiros temas flamencos nos CDs The Eastern Side e Al Aire Flamenco (1997), afirmando seu trabalho como autor no mercado musical.
Recital no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, com o projeto Nuances, 2007.

No exterior 
Atuou com a bailarina Yara Castro em Buenos Aires, no espaço El Almacén, 1990.
Apresentou-se no Festival de Guitarra de Córdoba em 1991 e 1994, e na Peña Flamenca Puerto Lucero, em Cádiz, 1995.
Trabalha com a cantora Fortuna (música étnica) cujo principal objetivo é resgatar o Cancioneiro Ladino, que foi criado pelos judeus sefaradies, provenientes da Espanha, 1996, 1997 e 1999; na ONU, em Nova York,  (USA), 1998.
Acompanha o bailaor Manuel Reyes no Tablao Las Carboneras, 2000.
Atua com a Companhia Flamenca Belén Maya e, no Japão, acompanhando o Bailaor Domingo Ortega, 2001.
Festival de Flamenco de Jerez de la Frontera, acompanhando os artistas Rafaela Carrasco e Manuel Reyes, juntamente com os músicos Pablo Suárez, Jose Luiz Lopez, Luiz Escribano e Canito, 2002.
Acompanha a maestra “La China” no festival de Flamenco de Mont-de-Marsan, na França.
Atuação de flamenco com o bailaor Carlos Chamorro e o cantaor José Salinas na Córsega, no teatro da cidade de Porto Vecchio, junto aos bailarinos solistas do ballet da Ópera de Paris.
Turnê pela Itália, toca com a Compañía  “El Flamenco vive”, com os cantaores Pedro Sanz e José Salinas, no programa de TV “ASSOLO” canal 7, com divulgaçao por toda Europa.
Viagem para Indonésia com a Compañía de Flamenco “La Truco”, 2003.
Turnê pela Ucrânia e Rússia com a Compañía de Baile de Tomás de Madrid; pelo interior da Espanha com o grupo Gitano “Matipen” e a Orquesta Nacional de Rumania.
Bienal de Sevilha, com Manuel Liñan e Rafaela Carrasco, 2004.
Estreia como guitarrista e colaborador musical no novo espectáculo da Cía. Rafaela Carrasco “Una mirada del Flamenco”, no teatro “Buero Vallejo” em Alcorcón.
Como compositor, arranjador e guitarrrista no Tablao “las Tablas” com as cantaoras “La Shica” e Patricia Prieto no festival de Jazz de Madri, 2005.
Acompanha o bailaor Manuel Liñán no Teatro de la Vaguada para a “Presentación de Jóvenes revelaciones el flamenco”.
Viagem a Turquia com a cantaora Mónica Molina, como guitarrista solista e acompanhante.
Turnê nos Estados Unidos com a cia. Rafaela Carrasco e Carlota Santana, atuando em locais como o Joyce Theater em Nova York e em New Haven, no “Performing & arts festival”.
Participação no “Festival Flamenco de Montpellier” com Manuel Liñán, como guitarrista solista e acompanhante.
Inicia o projeto “Nuances” no Lavartebar, espaço cultural em Madrid, agosto, 2006.
Atuação na festa de aniversário dos 50 anos da União Europeia na Porta de Brandemburgo, em Berlim, Alemanha, com La Shica.
Atuação em Bucareste, Romênia, com a Cia. Rafaela Carrasco no projeto “Una Mirada del Flamenco”, como guitarrista e compositor.
Participação no espectáculo da cia. Flamenca Belén López, no Forum de Barcelona, 2007.

Ligações externas 
Fernando de La Rua
Flamenco Brasil, entrevista: Uma vida cheia de Nuances
70 Mestres Brasileiros da Guitarra e do Violão, Fernando de la Rua 

Compositores do estado de São Paulo
Violonistas do estado de São Paulo
Guitarristas de flamenco
Naturais de Itapeva (São Paulo)